Le terme danse macabre ou danse des morts fait référence à l'iconographie médiévale illustrant l'allégorie de l'universalité de la mort.

Musique 
Danse macabre peut désigner :
 Danse macabre (), œuvre musicale de Franz Liszt ;
 Danse macabre, pièce musicale figurative composée par Camille Saint-Saëns (1874) ;
 , album de The Faint (2001) ;
 Danse macabre, label musical allemand issu du milieu gothique.
 Danse macabre est un titre du groupe Ghost.

Littérature 
Danse macabre peut désigner :
 Danse macabre, poème de Charles Baudelaire ;
 Danse macabre, recueil de nouvelles de Stephen King ;
 Danse Macabre, héroïne de bande dessinée créée par Marvel Comics ;
 Danse macabre, deuxième tome de la série de bande dessinée Requiem, chevalier vampire ;
 , quatorzième roman de la série littéraire Anita Blake écrite par Laurell K. Hamilton.

Cinéma et télévision 
Danse macabre peut désigner :
 Danse macabre (), film franco-italien d'Antonio Margheriti, sorti en 1964 ;
  (), film allemand de Michael Verhoeven, sorti en 1967 ;
 La Danse macabre (The Skeleton Dance), film d'animation de Walt Disney, sorti en 1929 ;
 La Danse macabre (),  de la  de Chapeau melon et bottes de cuir.

Voir aussi 
 Danse macabre, jeu vidéo de rôle sorti en 1986.
 
 

Homonymie de titre